Verrucomicrobia (лат., от  — бугорок) — тип бактерий, к которому относятся в основном некультивируемые формы. Как указывают метагеномные данные, в природе они распространены исключительно широко. Они составляют от 1 до 10 % почвенной микробиоты и потому имеют важное экологическое значение.

Описание 
Представители Verrucomicrobia — грамотрицательные бактерии, у многих из которых на поверхности имеются простеки (бугорки), за что тип и получил своё название. Клетки — палочковидные, овоидные, одиночные или в парах, веретеновидные. У  на одном из конце клетки имеется уникальное бульбовидное утолщение. По типу питания Verrucomicrobia — хемоорганогетеротрофы и сбраживают разнообразные сахара. Некоторые представители способны окислять метан при экстремально низких значениях рН.

Среди Verrucomicrobia есть анаэробы, факультативные анаэробы и аэробы; лучше всего представители филы растут при температуре 25 °C и pH от 4 до 7. Помимо почв, встречаются в пресноводных водоёмах, пелагиали и желудочно-кишечном тракте человека.

Систематика 
По данным филогенетического анализа, ближайшими родственниками Verrumicrobia являются представители типа . В 2008 году был секвенирован и опубликован геном одного из представителей типа, . Его анализ указал на возможное родство Verrumicrobia и протеобактерий.

Филогения 
Ниже представлено филогенетическое дерево Verrumicrobia, построенное по последовательностям 16S рРНК в рамках проекта .

Классификация 
На декабрь 2017 года в тип включают следующие таксоны до рода включительно:
 Класс 
 Роды incertae sedis
 Род Terrimicrobium
 Класс 
 Порядок 
 Семейство 
 Роды Alterococcus, Opitutus
 Порядок 
 Семейство 
 Роды Cerasicoccus, Coraliomargarita, Pelagicoccus, Puniceicoccus
 Класс 
 Порядок 
 Семейство 
 Род Akkermansia
 Семейство 
 Род Rubritalea
 Семейство 
 Роды Brevifollis, Haloferula, Luteolibacter, Persicirhabdus, Prosthecobacter, Roseibacillus, Roseimicrobium, Verrucomicrobium
 Роды incertae sedis
 Род Limisphaera

Примечания

Литература 
 

Классификация бактерий
Типы бактерий